Hillenhof steht für:

 ein Bodendenkmal in der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid im Rhein-Sieg-Kreis in Nordrhein-Westfalen, siehe Liste der Bodendenkmäler in Neunkirchen-Seelscheid
 ein Kulturdenkmal in der Ortsgemeinde Rheinbreitbach im Landkreis Neuwied in Rheinland-Pfalz, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Rheinbreitbach